Le mot isolation peut désigner l'action d'isoler ou son résultat, le mot est notamment employé dans les domaines suivants :

Construction 
 Isolation thermique réducteur de la déperdition thermique réalisée par un isolant thermique :
 Conductivité thermique
 Résistance thermique, 
 Isolation phonique atténuateur de bruit grâce à un isolant phonique.
 Isolation hydrique évitant la propagation de l'humidité dans un matériau.

Électricité et électronique 
 Isolation galvanique : permet de séparer électriquement deux circuits tout en leur permettant de transférer de la puissance électrique (transformateur électrique par exemple)  ;
 Isolation électrique : réalisé grâce à l'utilisation d'un diélectrique.

Informatique 
 Isolation : une des quatre propriétés ACID dans le domaine des bases de données ;
 En virtualisation, l'Isolation est réalisé par un logiciel permettant de séparer des applications de leur contextes.

Psychanalyse 
 Isolation.

Topographie 
 Isolation topographique : pour un sommet, la distance horizontale le séparant d'un sommet plus élevé ;

Culture

Littérature 
 , roman de science-fiction de l'auteur australien Greg Egan paru en 1992 ;

Cinéma 
 , film d'horreur irlandais de Billy O'Brien sorti en 2005.
 , documentaire britannique de  et  sorti en .
 , film américain de Stephen Kay sorti en 2011.

Musique 
 Album 
 , Carpathian (2008) ;
 , Fear My Thoughts (2008) ;
 , Toto (1984).

 Chanson 
 , Alter Bridge (2010) ;
 , Die Krupps (1995) ;
 , Joy Division (1980) ;
 , Kreator (1995) ;
 , John Lennon (1970).

 Groupe 
 Isolation Years, groupe de musique suédois.

Voir aussi 
 Isolant
 Isolement
 Point isolé

Homonymie de titre